

Personnalités  
 André Glory (1906-1966) est un archéologue, un prêtre et un préhistorien français.
 Glory Alozie (née en 1977) est une athlète espagnole.

Cinéma 
 Plusieurs films portent le nom 
 1933 : Morning Glory est un film américain réalisé par Lowell Sherman.
 1952 : What Price Glory est un film américain réalisé par John Ford.
 1989 : Glory est un film américain réalisé par Edward Zwick.
 2010 : Morning Glory est un film américain réalisé par Roger Michell.

Musique

Groupes 
 Crimson Glory est un groupe américain de power metal progressif créé en 1982.

Albums 
 Glory Times est un album du groupe Portishead sorti en 1995.
 Into Glory Ride est le deuxième album du groupe de heavy metal Manowar sorti en 1983.
 Glory est le neuvième album de la chanteuse Britney Spears sorti en 2016.

Chansons 
 Glory est une chanson de Common et John Legend

Jeu vidéo 
Quest for Glory est une série de jeux vidéo hybride publié par Sierra.

Sport 
 Le Atlanta Glory était un club franchisé de américain de basket-ball féminin.
 Perth Glory FC est un club australien de football basé à Perth.
 Glory est une promotion internationale de kick-boxing.

Divers 
 Un glory hole est un trou pratiqué dans un mur ou une cloison ;
 Glory est un satellite scientifique ;
 Glory est une entreprise française de cartonnage et d'emballage ;
 dans la version originale de la série Buffy contre les vampires, Glory est le nom d'une déesse ;
 Glory est un personnage de comics créé par Rob Liefeld.

Voir aussi